Sveti Bartol je lahko:
 Sveti Bartol, svetniki
 Sveti Bartol, Motovun (Hrvaška)